Рабаданов, Сулейман Рабаданович (22 апреля 1932 года — 1995 год) — даргинский писатель, поэт и драматург. Народный поэт Дагестанской АССР (1982).

Биография 
Сулейман Рабаданов родился в 1932 году в селе Дибгаши (ныне в Дахадаевском районе Дагестана). По национальности — даргинец. Высшее образование получил в Литературном институте имени А. М. Горького.

Творчество

Поэзия 
Первые произведения Рабаданова были опубликованы в 1950-е годы. Отдельным изданием первый сборник его стихов («Испытание») вышел в 1958 году. Позднее из под его пера вышли поэтические сборники: «Новые свидетели», «Здравствуй, Сибирь», «Родник и тополь», «Моя борозда», «Шаг земли», «Надежда», «Праздник дедушки», «Светлые дни и радостные дети», «Букет песен», «День рождения мамы», «Наковальня», «Стихотворения», а также многие другие, в том числе для детей.

Проза 
Из прозаических произведений Рабаданова известны книги: «Утёс», «Конец трагедии», «Дороги и тревоги».

Драматургия 
Сулейман Рабаданович Рабаданов также известен и как драматург. Его пьесы: «Родник и тополь», «Узел жизни» и «Батырай» были поставлены на сценах дагестанских театров (в том числе в Даргинском драматическом театре).

Переводческая деятельность 
Он перевёл на даргинский язык ряд произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Островского, С. А. Есенина, Т. Г. Шевченко, К. Гольдони, Э. Филиппо, И. Друцэ, Р. Г. Гамзатова и многих других классиков русской и мировой литературы.

Награды и звания 
 Народный поэт Дагестанской АССР (1982).
 За спектакль «Батырай» удостоен республиканской (ДАССР) премии им. Г. Цадасы и общественной литературной премии им. О. Батырая.

Ссылки 
 

Даргинские писатели
Писатели России по алфавиту
Писатели СССР
Даргинские поэты
Поэты России
Поэты СССР
Драматурги России
Драматурги СССР
Поэты Дагестана
Члены Союза писателей Дагестана
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Персоналии:Даргинский музыкально-драматический театр
Персоналии:Аварский музыкально-драматический театр
Лауреаты республиканской премии имени Гамзата Цадасы
Лауреаты республиканской премии имени Омарлы Батырая